

Одюбон — місто, штат Айова
 Одюбон — місто, штат Міннесота
 Одюбон — місто, штат Нью-Джерсі
 Одюбон — переписна місцевість, штат Пенсільванія